Ehrhardt (automerk)
 Ehrhardt (South Carolina)
 Ehrhardt (lettertype), lettertype van "The Monotype Corporation ltd", in Salfords, UK, 
 Ehrhardt (lettergieterij), lettergieterij in de 17e-18e eeuw in Leipzig, Duitsland.